Даћа се може односити на:

 Парастос
 Дача